Камила (Camilla / Kamilla; Camila / Kamila) е женско име. Мъжката форма на името е Камил.

Латинското наименование Camelus произлиза чрез гръцкото κάμηλος (камилос) от семитското джамала / гамала (, ) със значение, свързано с красота.

Лични имена 
 Камила (римска митология) – дъщеря на Метаб, принцеса от латинското племе волски
 Камила, херцогиня на Корнуол, принцеса на Уелс (р. 1947) – съпруга на принц Чарлз
 Камила Багинскайте (р. 1967) – литовска съветска и американска шахматистка
 Камила Шамзи (р. 1973) – пакистанско-британска писателка
 Камила Лекберг (р. 1974) – шведска писателка
 Камила Соди (р. 1986) – мексиканска актриса
 Камила Джорджи (р. 1991) – италианска тенисистка
 Камила Кабейо (р. 1997) – кубинско-американска певица
 Камила Исмаилова (р. 2004) – руско-санмаринска певица

Фамилни имена 
 Ливия Медулина Камила, годеница на римския император Клавдий

Източници 

Женски имена